Zawody pucharu świata w biathlonie w Oslo-Holmenkollen były siódmymi w sezonie 2011/2012 w tej dyscyplinie sportu. Konkurencje rozgrywane były w dniach 2 – 5 lutego. Rywalizacja odbywała się w sprincie, w biegu pościgowym oraz w biegu masowym.

Pierwszego dnia rozegrano sprinty. U kobiet wygrała Niemka Magdalena Neuner przed Białorusinką Darją Domraczawą i Norweżką Torą Berger. U mężczyzn wygrał Rosjanin Jewgienij Garaniczew przed Niemcem Arndem Peifferem i Norwegiem Emilem Hegle Svendsenem. Po dniu przerwy rozgrywano biegi na dochodzenie. Wśród kobiet wygrała Niemka Magdalena Neuner przed Rosjanką Olgą Zajcewą i Białorusinką Darją Domraczawą. Wśród mężczyzn wygrał Niemiec Arnd Peiffer przed Norwegiem Emilem Hegle Svendsenem i Rosjaninem Jewgienijem Garaniczewem. Ostatniego dnia rozgrywano biegi masowe. Wśród kobiet wygrała Niemka Andrea Henkel przed Białorusinką Darją Domraczawą i Słowenką Teją Gregorin. Wśród mężczyzn wygrał Norweg Emil Hegle Svendsen przed Niemcem Andreasem Birnbacherem i Rosjaninem Jewgienijem Garaniczewem.

Program zawodów

Zestawienie medalistów

Mężczyźni

Kobiety

Sprinty – 02.02.2012

Kobiety 

Do zawodów zgłoszonych zostało 75 zawodniczek. Zdyskwalifikowana została  Éva Tófalvi.

Wyniki:

Mężczyźni 

Do zawodów zgłoszonych zostało 89 zawodników. Wszyscy zawodnicy ukończyli bieg.

Wyniki:

Biegi pościgowe – 04.02.2012

Mężczyźni 

Do zawodów zakwalifikowanych zostało 60 najlepszych w sprincie zawodników. Przed biegiem wycofali się  Simon Eder,  Andriej Makowiejew,  Zdeněk Vítek i  Jaroslav Soukup. Zdublowany został  Junji Nagai.

Wyniki:

Kobiety 

Do zawodów zakwalifikowanych zostało 60 najlepszych w sprincie zawodniczek. Przed biegiem wycofały się  Natalija Kočergina,  Eveli Saue i  Nina Klenowska. Zdublowane zostały  Luminita Piscoran,  Annelies Cook,  Elin Mattsson,  Fanny Welle-Strand Horn i  Inna Suprun.

Wyniki:

Biegi masowe – 05.02.2012

Kobiety 

Do zawodów zakwalifikowanych zostało 30 najlepszych zawodniczek. Przed biegiem wycofała się  Magdalena Neuner.

Wyniki:

Mężczyźni 

Do zawodów zakwalifikowanych zostało 30 najlepszych zawodników. Wszyscy zawodnicy ukończyli bieg.

Wyniki:

Przypisy

Linki zewnętrzne 

Puchar Świata w biathlonie 2011/2012
Sport w Oslo